Grimmeiß ist der Familienname folgender Personen:

 Maximilian Grimmeiß (1893–1972), deutscher General der Artillerie der Wehrmacht
 Tassilo Grimmeiß (1910–1961), deutscher Jurist und Politiker